Rockwell steht für:
 Rockwell (Einheit), eine Maßeinheit der Härte von Werkstoffen
 Rockwell (Schriftart), eine Schriftart aus dem Jahr 1934
 Rockwell International, US-amerikanischer Rüstungs-, Luft- und Raumfahrtkonzern
 Rockwell Automation, US-amerikanischer Hersteller von Automatisierungs- und Informationslösungen
 Rockwell Collins, US-amerikanischer Hersteller von Avionik
 Rockwell Semiconductor Systems, vormaliger Name von Conexant

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rockwell (Arkansas), im Garland County
 Rockwell (Florida), im Brevard County
 Rockwell (Illinois), im LaSalle County
 Rockwell (Iowa), im Cerro Gordo County
 Rockwell (Kansas), im Norton County
 Rockwell (North Carolina), im Rowan County County
 Rockwell (Washington), im Adams County
 Rockwell City, Calhoun County, Iowa

Rockwell ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Rockwell (* 1956), US-amerikanischer Filmregisseur
 A. V. Rockwell, US-amerikanische Filmproduzentin, Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 Bob Rockwell (* 1945), US-amerikanischer Saxophonist
 Corey Rockwell (* 1974), US-amerikanischer Fußballschiedsrichterassistent
 Francis W. Rockwell (1844–1929), US-amerikanischer Politiker
 George Lincoln Rockwell (1918–1967), US-amerikanischer Neonazi und Gründer der American Nazi Party
 Hosea H. Rockwell (1840–1918), US-amerikanischer Politiker
 John Rockwell (* 1940), US-amerikanischer Musikkritiker und Autor
 John A. Rockwell (1803–1861), US-amerikanischer Politiker
 Julius Rockwell (1805–1888), US-amerikanischer Politiker
 Kate Rockwell (1876–1957), US-amerikanische Vaudeville-Tänzerin und Sängerin („Klondike Kate“)
 Lew Rockwell (* 1944), US-amerikanischer libertärer politischer Kommentator, Ökonom und Aktivist
 Martha Rockwell (* 1944), US-amerikanische Skilangläuferin
 Myles Rockwell (* 1972), US-amerikanischer Radsportler
 Norman Rockwell (1894–1978), US-amerikanischer Maler und Illustrator
 Porter Rockwell (1813–1878), US-amerikanischer Mormone, Leibwächter und eine Persönlichkeit des Wilden Westens
 Rick Rockwell (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert F. Rockwell (1886–1950), US-amerikanischer Politiker
 Sam Rockwell (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler
 Stanley P. Rockwell (1886–1940), US-amerikanischer Metallurg 

Künstlername:
 Rockwell (Musiker) (* 1964), US-amerikanischer R&B-Sänger